IOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iokea (Papua Nuova Guinea)